Janez Čop je lahko:
 Janez Čop (biolog)
 Janez Čop (literat)